Station Herne (België), een station aan spoorlijn 123
Station Herne (Duitsland), een station aan de spoorlijn Keulen - Hamm